Michel Piron peut désigner :
 Michel Piron (1943-), homme politique français ;
 Michel Piron (?-), homme d'affaires français, fondateur du site pornographique Jacquie et Michel.

Voir aussi

Notes et références